Renijum hlorid se može odnositi na:

 Trirenijum nonahlorid (renijum(III) hlorid/Renijum trihlorid), Re3Cl9
 Renijum pentahlorid (renijum(V) hlorid), ReCl5
 Renijum tetrahlorid (renijum(IV) hlorid), ReCl4
 Renijum(VI) hlorid (renijum heksahlorid), ReCl6